Избасар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Избасар — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Избасар — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.

См. также 
 Избасор